Maël – nome proprio di persona francese maschile
Maël-Carhaix – comune francese nel Côtes-d'Armor
Maël-Pestivien – comune francese nel Côtes-d'Armor
Mael – personaggio immaginario della saga delle Cronache dei vampiri di Anne Rice
Mael Computer S.p.A. – azienda italiana produttrice di computer nata nel 1969 grazie a Massimo Rinaldi